Мазоловский сельсовет — административно территориальная единица Белоруссии:
 Мазоловский сельсовет (Витебская область), в Витебском районе;
 Мазоловский сельсовет (Могилёвская область), в Мстиславском районе;